Název Šumná má:
 Šumná (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Šumná (Litvínov) – část města Litvínov v okrese Most
 Šumná (Klášterec nad Ohří) – zaniklá osada, místní část Klášterce nad Ohří 
 Šumná (541 m) – vrch u Klášterce nad Ohří
 Šumná (hrad) – zřícenina na stejnojmenném vrchu u Klášterce nad Ohří